Selway ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Selway (1909–1984), britischer Air Marshal
 John Selway, US-amerikanischer Produzent im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 Mary Selway (1936–2004), britische Casting-Direktorin